Николай Копытов:
 Копытов, Николай Васильевич (1833—1901) — русский вице-адмирал, главный командир флота и портов Чёрного и Каспийского морей.
 Копытов, Николай Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан 3-го ранга; № 2029; 26 ноября 1808.